In dieser Liste der Gemeinden in der Basilikata, sind alle Gemeinden der Provinz Matera und der Provinz Potenza aufgeführt.

Die zwei Provinzen haben 131 Gemeinden.

Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Quelle 
 ISTAT

!
Basilikata